Interligu u sezoni 2003./04. je igralo devet ragbijaških momčadi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Prvak je postala Nada iz Splita.

Ljestvica

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski sportski almanah 2004./05., 13. izdanje

2003-04